Lamayuru oder auch Lamayouro ist ein Ort im indischen Unionsterritorium Ladakh.

Der Ort liegt auf einer Höhe von  im Tehsil Khalatse des Distrikts Leh. Der Ort ist der erste Ort östlich des Fotu-La-Passes. 

Das Lamayuru-Kloster liegt in der Nähe des Ortes.

Nach dem Zensus von 2011 lebten 667 Menschen in Lamayuro. Die Alphabetisierungsrate betrug 64,17 %.

Weblinks 

 Blockwise Village Amenity Directory, Ladakh Autonomous Hill Development Council. abgerufen am 29. Juli 2015
 Leh district census, 2011 Census of India Directorate of Census Operations. abgerufen am 29. Juli 2015

Klima 
In Lamayuru herrscht ein lokales Steppenklima.
Der durchschnittliche Jahresniederschlag in Lamayuru beträgt 174 mm. Die Jahresmitteltemperatur liegt bei 3,2 °C.

Ort in Ladakh
Distrikt Leh